Greg Smith (baloncestista) puede hacer referencia a:
Greg Smith, exbaloncestista, nacido en 1947
Greg Smith, baloncestista, nacido en 1991